Linea 10 – linea della metropolitana di Barcellona
 Linea 10 – linea della metropolitana di Madrid
 Linea 10 – linea della metropolitana di Mosca
 Linea 10 – linea della metropolitana di Parigi
 Linea 10 – linea della metropolitana di Tokyo
 Linea 10 – linea della metropolitana di Valencia
 Linea 10 – linea della metropolitana di Shanghai